Villaco steht für:
 Villaco (Gemeinde), Gemeinde in der spanischen Provinz Valladolid, siehe Liste der Gemeinden in der Provinz Valladolid
 Villach, italienische Bezeichnung der österreichischen Stadt in Kärnten